Ryan Anderson peut désigner :
 Ryan Anderson (1987-), un cycliste canadien ;
 Ryan Anderson (1988-), un joueur américain de basket-ball.